Berenika – imię żeńskie

Osoby 
 Berenika I (zm. ok. 275 p.n.e.) – królowa Egiptu, żona Ptolemeusza I
 Berenika (ok. 280–246 p.n.e.) – królowa Syrii, siostra Ptolemeusza III, żona Antiocha II
 Berenika II (ok. 269/268–221/220 p.n.e.) – królowa Egiptu, żona Ptolemeusza III Euergetesa
 Berenika III (zm. 80 p.n.e.) – królowa Egiptu, żona Ptolemeusza X
 Berenika IV (zm. 55 p.n.e.) – władczyni Egiptu, siostra Kleopatry Wielkiej
 Berenika (ur. 27/28) – księżniczka Judei, faworyta cesarza rzymskiego Tytusa
 Katarzyna Berenika Miszczuk – polska pisarka

Geografia 
 Berenike (Barnis) – historyczna nazwa miejscowości Barnis w Egipcie nad Morzem Czerwonym
 Berenika – historyczna nazwa miasta Ejlat

Zobacz też 

 Warkocz Bereniki – gwiazdozbiór nieba północnego
 Berenice – rodzaj roślin z rodziny dzwonkowatych
 Berenice – starożytna nazwa miasta Bengazi w Libii
 Bérénice (ur. 5 lipca 1984) – francuska piosenkarka